|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Tippmix Budapest Grand Prix) van 2004 vond plaats van 26 april tot en met 2 mei 2004 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Magüi Serna was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Émilie Loit had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het achtste reekshoofd, Jelena Janković uit Servië en Montenegro, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Slowaakse Martina Suchá in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Janković wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Petra Mandula en Olena Tatarkova had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mandula speelde samen met Barbara Schett.

Het als eerste geplaatste duo Petra Mandula en Barbara Schett won het toernooi. In de finale versloegen zij het met een wildcard deelnemende Hongaarse koppel Virág Németh en Ágnes Szávay in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Hongaarse Mandula had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Oostenrijkse Schett acht.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Boedapest 2004
Boedapest